alchemia – filozofia przyrody łącząca elementy nauki, mistycyzmu i religii
 alchemia hinduistyczna
 alchemia lekarska (jatrochemia)
 Alchemia – album grupy Pink Freud
 Alchemia – album Małgorzaty Ostrowskiej
 Alchemia – album byłych członków zespołu Mold
 Alchemia – album IGS
 Kompleks Alchemia w Gdańsku – kompleks biurowo-usługowy w Gdańsku Oliwie
 Alchemia Spółka Akcyjna

Zobacz też